Дэвид Иан Джонс (; род. 22 марта 1952, Лондон) — британский политик, министр по делам Уэльса в первом кабинете Дэвида Кэмерона (2012—2014).

Биография 
Родился в 1952 году в Лондоне в валлийской семье, с раннего детства жил в Северном Уэльсе. Получив юридическое образование в Университетском колледже Лондона, открыл частную практику в Лландидно, являясь старшим партнёром в адвокатском бюро.

В 2002 году избран в Национальную ассамблею Уэльса от округа залива Кардифф, заменив ушедшего на покой Рода Ричардса, и оставался депутатом до 2003 года. В 2005 году избран в Палату общин от округа Западный Клуйд, подтвердив затем свой мандат на выборах 2010 года.

4 сентября 2012 года назначен министром по делам Уэльса в первом кабинете Дэвида Кэмерона.

14 июля 2014 года в ходе массовых кадровых перестановок в правительстве Кэмерон освободил Дэвида Джонса от занимаемой должности и назначил на его место Стивена Крэбба.

В ходе подготовки к референдуму о членстве Великобритании в Европейском союзе Джонс возглавлял валлийскую часть кампании Vote Leave («Голосуйте за выход»), и 17 июля 2016 года назначен младшим министром по вопросам выхода из Европейского Союза в первом кабинете Терезы Мэй.

12 июня 2017 года освобождён от занимаемой должности при формировании второго кабинета Мэй после досрочных парламентских выборов.

С 1982 года Джонс женат на Саре Тюдорс, бывшей медсестре. У супругов двое сыновей.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университетского колледжа Лондона
Члены Консервативной партии Великобритании
Министры по делам Уэльса
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года